Мыти́щи: в Ивановской, Ярославской, Новгородской, Киевской, Ровенской и Московской областях есть населённые пункты с названием Мытищи.
 Мытищи — город в Московской области.
 Мытищи — малый ракетный корабль проекта 22800 «Каракурт».
 Мытищи — железнодорожная станция в Московской области.
 Мытищи — проектируемая конечная станция Калужско-Рижской линии Московского метрополитена.
 Городское поселение Мытищи — муниципальное образование в составе Мытищинского муниципального района.
 «Мытищи» — мини-футбольный клуб из Мытищ.
 Мытищи — деревня в Ярославской области.
 Мытищи — деревня в Ивановской области.
 Мытищи — село в Ивановской области.
 Мытищи — деревня в Костромской области.

Примечания